Robert E. Lee Monument bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Robert E. Lee Monument (Louisiana), ID-Nr. 91000254
 Robert E. Lee Monument (Virginia), ID-Nr. 06001213